Robert Larsson kan avse: 

*Robert Larsson (arkitekt)
Robert Larsson (konstnär)
 Robert Larsson (målare)
Robert Larsson (programledare)
Robert Larsson (redaktör)